Vojvođanska nogometna liga, također i kao Vojvođanska zona je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1965./66.  Sudjelovalo je 18 klubova, a prvak je bila "Senta".

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 FK Kombinat Tabele za sezone 1964 - 1969, pristupljeno 112. ožujka 2019. 
 fsgzrenjanin.com, Period 1963. - 1968., pristupljeno 12. ožujka 2019. 
  

VOJ 1965-66 1
VOJ 1 
1965-66 2 VOJ 1
1965-66